Delići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Vrsar, Istarska županija. U Delićima je rođen Lino Červar.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 21 stanovnika te 8 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji